Saint George’s Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Saint George's Island (ö i Bermuda), St. George's,

Grekland 

 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar